Das Mittelrheintal ist

 das Tal des Mittelrheins zwischen Bingen und Bonn in Deutschland 
 eine Subregion im St. Galler Rheintal, siehe St. Galler Rheintal#Subregionen

Siehe auch:

 Mittelrhein (Begriffsklärung)